Чакановце могу бити:

 Чакановце (Лучењец), насељено мјесто у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Чакановце (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република